Berker steht für:

 Berker (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen der Elektrotechnik

Berker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Berker (1924–1992), namibischer Chief Justice
 Peter Berker (1952–2021), deutscher Pädagoge, Supervisor, Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ratip Berker (1909–1997), türkischer angewandter Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler